Ва́льтер Геóрг Пи́хлер (; род. 23 октября 1959 года, Бад-Райхенхалль, Верхняя Бавария, ФРГ) — немецкий биатлонист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1984 года и чемпионата мира в эстафете. Главный тренер сборной Великобритании по биатлону.

Карьера спортсмена 

Занимался биатлоном в Рупольдинге. Несколько лет входил в сборную ФРГ и соревновался на этапах Кубка мира по биатлону. Принимал участие в четырёх чемпионатах мира по биатлону, а также на Олимпиаде в Сараево. В 1986 году на чемпионате ФРГ выиграл спринтерскую гонку. В 1980 году стал чемпионом мира среди юниоров в эстафете.

Тренерская карьера 
После окончания карьеры Вальтер Пихлер стал тренером. В 1989 году стал работать в сборной США, затем — в Баварском союзе биатлонистов с юниорами. С 2008 года он возглавляет сборную Великобритании по биатлону. Под его руководством британские биатлонисты регулярно принимают участие на этапах Кубка мира, а также проходят отбор на участие в Чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Семья 
Его двоюродными братьями являются известный немецкий биатлонный тренер Вольфганг Пихлер и мэр города Рупольдинг Клаус Пихлер.

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU  
 Crosscut's Staff & Board — Crosscut Mountain Sports Center  

Биатлонисты Германии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1984 года
Тренеры по биатлону Германии
Тренеры сборной Великобритании по биатлону
Тренеры сборной США по биатлону